Aitrach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Aitrach (Iller) – biflod till Iller i Baden-Württemberg, 
 Aitrach (Donau) – biflod till i Baden-Württemberg, 
 Aitrach, Ravensburg – kommun i Baden-Württemberg, Tübingen Region,